{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| VIII Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 53
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 22 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 5 oktober 2003
|-
| Sluitingsceremonie
| 17 oktober 2003
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De achtste Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 5 oktober tot 17 oktober 2003 in Abuja, Nigeria. 53 landen namen deel aan deze Spelen.

Medaillespiegel 

 2003
Sportevenement in Nigeria
Abuja
Multisportevenement in 2003